Termenul „DDT” se poate referi la:

DDT Diclor-Difenil-Tricloretan
Sindromul DDT (debilitate, dependență, teamă)
DDT (formație) 
 o formație muzicală rusă de rock care a luat naștere în anul 1981 fiind compusă din:
 Iuri Șevciuk (Юрий Юлианович Шевчук)- solo, ghitară
 Vladimir Sigaciov (Владимир Сигачёв) - keynoard
 Rustem Azanbaiev (Рустем Азанбаев) - ghitară
 Gennadi Rodin (Геннадий Родин) - bas
 Rustam Karimov (Рустам Каримов) - tobă
DDT (Double underhook) 
 o prinsoare (Flash Funk) în sportul spectacol de origine americană „Wrestling”